Бергсенхук (, ) — город (таун) в общине Лансингерланд, провинция Южная Голландия, Нидерланды. Расположен в 10 километрах севернее Роттердама.

Климат 

Южная Голландия
Города Нидерландов